Mjókó může být:

 Mjókó (město) – město v Japonsku
 Mjókó (sopka) – sopka v Japonsku